Novodeviči je lahko:
 pokopališče Novodeviči
 samostan Novodeviči